Die Canadian Open Downsview 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Toronto. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 17. bis 23. August 1987 statt.

Downsview ist der frühere Name von Sheppard West, einer U-Bahn-Station in Toronto.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Toronto